Het FIFA Wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2013 was de vijftiende editie voor spelers tot 17 jaar. Het toernooi werd gehouden van 17 oktober 2013 tot en met 8 november 2013 in de Verenigde Arabische Emiraten. Nigeria won het toernooi, in de finale werd Mexico met 3–0 verslagen. Zweden werd derde.

Kandidaat-gastlanden
Op 17 januari 2011 hebben 3 landen zich kandidaat gesteld:
 
 
 

Op 3 maart 2011 wees de FIFA de organisatie van het toernooi toe aan de Verenigde Arabische Emiraten.

Stadions

Gekwalificeerde landen

Loting
De loting voor het eindtoernooi vond plaats op 26 augustus 2013 in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten.

Groepsfase
De Groepswinnaars, de nummers 2 en de vier beste nummers 3 plaatsen zich voor de laatste 16.

Tie-breaking criteria
Indien 2 of meer teams gelijk eindigen in de groep zijn de volgende criteria van toepassing:

 Doelsaldo tijdens alle wedstrijden
 Aantal gescoorde doelpunten tijdens alle wedstrijden;
 Punten tussen de teams in kwestie;
Doelsaldo tussen de teams in kwestie;
 Aantal gescoorde doelpunten tussen de teams in kwestie;
 Loting.

De rangschikking van de nummers 3 zijn de volgende criteria van toepassing, De 4 beste nummers 3 plaatsen zich voor de laatste 16:

 Punten
 Doelsaldo;
 Doelpunten voor;
 Loting.

''Alle tijden zijn lokaal, UTC+4.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Rangschikking van de 3e geplaatste teams

Knock-outfase
Indien bij een wedstrijd in de knock-outfase de teams na 90 minuten gelijk staan volgt er geen verlenging maar direct strafschoppen.

Achtste finale

Kwartfinale

Halve finale

Derde plaats

Finale

Referenties

Wereldkampioenschap voetbal onder 17
Voetbal in 2013
Voetbal in de Verenigde Arabische Emiraten
Sportevenement in de Verenigde Arabische Emiraten